Der Name Andrea-Doria-Klasse steht für:

eine Schiffsklasse der italienischen Marine aus dem Kalten Krieg, siehe Andrea-Doria-Klasse (1962)
eine Schiffsklasse der italienischen und französischen Marine aus dem 20. Jahrhundert, siehe Horizon-Klasse